Hidetoshi Nakata (Köfu, 22. siječnja 1977.) je japanski umirovljeni nogometaš. 1997. i 1998. godine je proglašen azijskim nogometašem godine.

Reprezentativna karijera
Za japansku reprezentaciju odigrao je 77 utakmica postigavši 11 pogodaka.

Statistika

Vanjske poveznice 

National Football Teams
Japan National Football Team Database
 Službena stranica (japanski, engleski, korejski, kineski)
 Daten lt. Footballdatabase.com (engl.)

Japanski nogometaši
Nogometaši Bologne
Nogometaši Bolton Wanderersa
Nogometaši Fiorentine
Nogometaši A.S. Rome
Nogometaši Parme